El nombre de Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, o su variante iglesia de Santa María de la Purificación, puede hacer referencia a:

Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Manzanilla), en la provincia de Huelva. (BIC)
Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Almendralejo), en la provincia de Badajoz.
Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Escamilla), en la provincia de Guadalajara. (BIC)
Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Gazólaz), en Navarra. (BIC)